|Строительная организация = 
|Выход к = г. Слюдянка Железнодорожная ул.ул. Героя Ивана Тонконога
|Расположение =
|Пересадка на станции = 
|Пересадка на = 
|Расстояние = 126
|Расстояние2 = 330
|Расстояние3 = 5311
|Расстояние до = Иркутска
|Расстояние2 до = Улан-Удэ
|Расстояние3 до = Москвы
|Тарифная зона = 13 (от Иркутска)
|Сотовая связь = 
|Код АСУЖТ = 933303
|Код Экспресс-3 = 2054320
}}

Слюдя́нка I — станция Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали (5311 километр). 

Расположена в городе Слюдянке Иркутской области.

История 

Город Слюдянка возник при строительстве Кругобайкальской (КБЖД) и Транссибирской железных дорог и считается крупным железнодорожным узлом в регионе. Самым последним участком Транссибирской магистрали был участок от порта Байкал до станции Мысовой. Необходимо было создать станцию с паровозным депо. Министр путей сообщения М. И. Хилков дал указание построить станцию на южном берегу Байкала, в посёлке Култук, однако жители посёлка отказались выдать землю под строительство, так как в этом случае они лишались бы и без того небольших сельскохозяйственных угодий. Тогда было решено построить станцию к югу от Култука, за Шаманским мысом, на относительно ровном побережье Слюдянской бухты, близ небольшой тогда почтовой станции Слюдянка. 

В 1899 году был основан посёлок Слюдянка. Здесь были размещены 1-й и 2-й участки управления работ по строительству КБЖД. К 1905 году были сданы в эксплуатацию паровозное депо, вокзал из местного белого мрамора. С 16 (29) октября 1905 года началось регулярное движение поездов по станции.

Одновременно с вводом в эксплуатацию Иркутской ГЭС, в 1956 году сложный перевальный участок Транссиба от Иркутска до Слюдянки длиной 126 километров был электрифицирован на постоянном токе 3 кВ. Дальнейшее движение поездов от Слюдянки на восток по берегу Байкала осуществлялось под паровой тягой. До 1969 года, когда был электрифицирован участок от Мысовой до Улан-Удэ, станция была самой восточной из всех электрифицированных на железных дорогах СССР и самой восточной из электрифицированных на постоянном токе. С 1970 года с электрификацией на переменном токе 25 кВ участка от Слюдянки I до Мысовой, Слюдянка I являлась станцией стыкования, и выполняла такую роль до перевода в 1995 году на переменный ток 25 кВ всего участка Транссиба от Зимы до Слюдянки. На 2020 года является грузо-пассажирской станцией I класса.

Роль станции в революционных событиях 
Станция Слюдянка средоточила большое количество революционно настроенного пролетариата. РСДРП и её Иркутский комитет отправляли на работу и агитацию в депо своих людей — революционеров Шумяцкого, Кирова. В 1903 году рабочие станции организовали социал-демократический кружок. В 1905 году во время революции в Слюдянке был создан совет депутатов рабочих и служащих железной дороги.

Фотографии

Движение поездов

Дальнее следование 

По графику 2020 года через станцию проходят следующие поезда:

Пригородное сообщение

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Иркутской области
Станции Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Транспорт Слюдянского района